«Барби: Сказочная страна. Волшебная радуга» () - американский мультфильм в жанре фэнтези  2007 года режиссера Уильяма Лау.
Третья часть серии мультфильмов Барби.
Мультфильм был выпущен сразу на видео.

Сюжет 
Элина путешествует со своим пушистиком Бибблом в Школу Волшебства рядом с Хрустальным Дворцом. Там она знакомится с другими новичками, учится созданию ежегодного «Прихода Весны» и Волшебной Радуги сезона.

Когда жестокая Лаверна пытается остановить Приход Весны, угрожая вовлечь Сказочную Страну в десятилетие холодной темной зимы, Элина и ее новые друзья-волшебники постигают, что «вместе они – сильная команда». Но достаточно ли они сильны, чтобы предотвратить каверзы Лаверны и вернуть Волшубную Радугу к жизни?
Мультфильмы на английском языке
Мультфильмы в жанре фэнтези
Мультфильмы США 2007 года
Барби (анимация)
Полнометражные мультфильмы США
Фильмы о мести
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях